Холмого́ры — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Холмогоры — село в Архангельской области, административный центр Холмогорского района.
 Холмогоры — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.

Другое 
 «Холмогоры» — федеральная автомобильная трасса в европейской части России.

См. также 
 Холмогорье